French Open-mesterskabet i herresingle 2018 var den 117. turnering om French Open-mesterskabet i herresingle. Turneringen var en del af French Open 2018 og blev spillet i Stade Roland Garros i Paris, Frankrig. Hovedturneringen med deltagelse af 128 spillere blev spillet i perioden 27. maj - 10. juni 2018, mens kvalifikationen afvikledes den 21. - 25. maj 2018.

Mesterskabet blev vundet af Rafael Nadal, som dermed vandt French Open-mesterskabet i herresingle for 11. gang, og som dermed tangerede Margaret Courts rekord i at have vundet samme grand slam-titel flest gange. Det var den 32-årige spaniers 17. grand slam-titel i karrieren, og han blev den blot fjerde spiller i den åbne æra (efter Ken Rosewall, Rod Laver og Roger Federer), der vandt tre grand slam-titler i herresingle som 30-årig eller ældre. I finalen vandt Rafael Nadal med 6-4, 6-3, 6-2 over Dominic Thiem, der var i sin første grand slam-finale, og som for tredje år i træk mindst nåede frem til semifinalen i French Open-mesterskabet i herresingle. Thiem måtte imidlertid trøste sig med, at han tidligere på sæsonen havde besejret Nadal i kvartfinalen ved Madrid Open 2018 – spanierens eneste nederlag på grus i 2018.

Finalesejren betød, at Rafael Nadal forsvarede sin førsteplads på ATP's verdensrangliste, som ellers ville være blevet overtaget af Roger Federer på trods af, at schweizeren for anden sæson i træk sprang hele grussæsonen over, og altså heller ikke stillede op til French Open.

Alexander Zverev var seedet som nr. 2 ved en grand slam-turnering for første gang nogensinde, og det var første gang siden Australian Open 2006, at en spiller uden for Big Four (Federer, Nadal, Djokovic og Murray) opnåede en seedning blandt de to bedste ved en grand slam-turnering i herresingle, men den unge tysker tabte i kvartfinalen til den senere finalist, Dominic Thiem, i en kamp, hvor han imidlertid var hæmmet af en skade i akillessenen.

Feliciano López spillede i hovedturneringen for 65. grand slam-turnering i træk, hvilket var en tangering af rekorden, som Roger Federer indtil da havde haft alene. Nicolas Mahut modtog et wildcard til en grand slam-hovedturnering for 12. gang i sin karriere, hvilket var en forbedring af hans egen rekord. Det var ottende gang, at han modtog et Wildcard til French Open-mesterskabet i herresingle, hvilket var ny rekord for dette mesterskab.

Højdepunkter

Første og anden runde 

 Marco Trungelliti havde tabt i kvalifikationsfinalen og stod langt nede på lucky loser-listen, hvorfor det var meget usandsynligt, at han ville blive tilbudt en plads i hovedturneringen. Han var derfor rejst hjem til Barcelona, da han mandag eftermiddag modtog et opkald fra Paris om, at Nick Kyrgios som den ottende direkte kvalificerede spiller havde meldt afbud, hvilket gav en ledig plads i første runde i hovedturneringen til argentineren. På grund af aflyste fly og togstrejke i Frankrig valgte han at køre turen på ca. 1.000 km tilbage til Paris i bil sammen med sin familie, og den følgende formiddag kvalificerede han sig så til anden runde ved at besejre Bernard Tomic med 6-4, 5-7, 6-4, 6-4. Anden runde blev imidlertid endestationen for Trungelliti, men hans historie stjal overskrifter i medier verden rundt.

Fjerde runde 

 Marco Cecchinato besejrede i fjerde runde David Goffin [8] med 7-5, 4-6, 6-0, 6-3, og dermed blev italieneren med en rangering som nr. 72 på ATP's verdensrangliste den lavest rangerede kvartfinalist ved French Open-mesterskabet i herresingle siden Ernests Gulbis (som nr. 80) var i kvartfinalen i 2008. Inden French Open 2018 havde Cecchinato aldrig tidligere vundet en grand slam-kamp.
 Novak Djokovic's sejr i fjerde runde på 6-3, 6-4, 6-2 over Fernando Verdasco gav ham en plads i kvartfinalen i French Open for niende år i træk, hvilket var en tangering af Roger Federers åben æra-rekord på ni kvartfinaler i træk i perioden 2005-13. Det var samtidig 40. gang i karrieren, at serberen kvalificerede sig til en grand slam-kvartfinale i herresingle, hvilket kun Federer (52) og Jimmy Connors (41) tidligere havde præsteret.
 Alexander Zverev kvalificerede sig til sin første grand slam-kvartfinale i karrieren, da han i fjerde runde besejrede Karen Khatjanov med 4-6, 7-6(4), 2-6, 6-3, 6-3. Det var tredje kamp i træk, at tyskeren vandt i fem sæt efter at have været bagud med 1-2 i sæt, idet han i anden runde havde vundet med 2-6, 7-5, 4-6, 6-1, 6-2 over Dušan Lajović, mens han i tredje runde havde besejret Damir Džumhur med 6-2, 3-6, 4-6, 7-6(3), 7-5. Dermed blev han den blot ottende spiller i den åbne æra, der vandt tre kampe i træk med 3-2 i sæt ved French Open-mesterskabet i herresingle.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i herresingle androg € 15.976.000 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på knap 11 % i forhold til året før.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere, der var fordelt på:
 104 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr. 16. april 2018 (seks uger før turneringens start).
 8 spillere, der havde modtaget et wildcard.
 16 spillere, der var gået videre fra kvalifikationsturneringen.

Efter kvalifikationsturneringens start meldte otte af de direkte kvalificerede spillere imidlertid afbud til mesterskabet, hvilket gave plads til otte lucky losere fra kvalifikationen.

Seedede spillere 

De 32 bedst placerede af deltagerne på ATP's verdensrangliste pr. 21. maj 2018 (en uge før turneringens start) blev seedet:

Følgende spillere fra toppen af ATP's verdensrangliste deltog ikke i mesterskabet.

Wildcards 

Otte spillere modtog et wildcard til hovedturneringen.

Kvalifikanter 

16 spillere kvalificerede sig fra kvalifikationsturneringen til hovedturneringen.

Otte spillere gik videre fra kvalifikationen til hovedturneringen som lucky losers.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

I kvalifikationsturneringen spillede 128 spillere om 16 ledige pladser i hovedturneringen. Heraf havde ni spillere har modtaget et wildcard (WC).

Følgende 16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:
  Adam Pavlásek
  Ilja Ivasjka
  Thomaz Bellucci
  Ernests Gulbis
  Casper Ruud
  Rogério Dutra Silva
  Denis Kudla
  Santiago Giraldo
  Guido Andreozzi
  Martin Kližan
  Jaume Munar
  Bernard Tomic
  Elias Ymer
  Jozef Kovalík
  Hubert Hurkacz
  Carlos Taberner

Følgende otte spillere kvalificerede sig som lucky losers til ledige pladser i hovedturneringen, der var opstået som følge af, at otte spillere, der egentlig var direkte kvalificeret til hovedturneringen, havde meldt afbud, efter at kvalifikationsturneringen var startet.
  Sergij Stakhovskij
  Peter Polansky
  Jürgen Zopp
  Oscar Otte
  Simone Bolelli
  Ruben Bemelmans
  Mohamed Safwat
  Marco Trungelliti

Resultater

Se også 
 French Open-mesterskabet i damesingle 2018
 French Open-mesterskabet i herredouble 2018
 French Open-mesterskabet i damedouble 2018
 French Open-mesterskabet i mixed double 2018

Eksterne henvisninger 
 French Open

Noter 

French Open 2018
French Open-mesterskabet i herresingle
ATP World Tour 2018